El término Meriones puede referirse a:
 Meríones, un héroe de la guerra de Troya.
 Meriones, un género de roedores de la familia Muridae.
 Meríones, uno de los de los asteroides troyanos de Júpiter.